San Pedro steht für folgende geografischen Objekte:

Verwaltungseinheiten in Argentinien:
 Partido San Pedro, Provinz Buenos Aires
 Departamento San Pedro (Jujuy)
 Departamento San Pedro (Misiones)

Verwaltungseinheiten in Bolivien:
 Municipio San Pedro (Santa Cruz), Municipio im Departamento Santa Cruz
 San Pedro de Quemes, Municipio im Departamento Potosí

Sonstige Verwaltungseinheiten:
 Departamento San Pedro (Paraguay), Departamento von Paraguay

Orte in Argentinien:
 San Pedro (Misiones), Stadt im Departamentos San Pedro, Provinz Misiones
 San Pedro de Jujuy, Stadt im Departamentos San Pedro, Provinz Jujuy
 San Pedro (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Pedro (Capayán), Ort in der Provinz Catamarca
 San Pedro (Córdoba), Gemeinde in der Provinz Córdoba
 San Pedro Norte, Ort in der Provinz Córdoba
 San Pedro (Iruya), Ort im Departamento Iruya, Provinz Salta
 San Pedro (La Rioja), Ort in der Provinz La Rioja
 San Pedro de Choya, Ort in der Provinz Santiago del Estero
 San Pedro de Guasayán, Ort im Departamento Guasayán, Provinz Santiago del Estero

Ort in Belize:
 San Pedro (Belize), Stadt auf der Insel Ambergris Caye

Orte in Bolivien:
 San Pedro (Santistevan), Stadt im Departamento Santa Cruz
 San Pedro (Avilés), Ort im Departamento Tarija
 San Pedro (Azurduy), Ort im Departamento Chuquisaca
 San Pedro Nuevo, Ort im Departamento Beni
 San Pedro (Chapare), Ort in der Provinz Chapare
 San Pedro (Mamoré), Ort in der Provinz Mamoré
 San Pedro (Pando), Ort im Departamento Pando
 San Pedro de Buena Vista Ort im Departamento Potosí
 San Pedro de Caranavi, Ort in der Provinz Caranavi
 San Pedro, Stadtteil von La Paz, Bolivien, siehe La Paz #Stadtteile

Orte in Kolumbien:
 San Pedro (Antioquia), Gemeinde im Departamento de Antioquia
 San Pedro (Sucre), Gemeinde in Sucre
 San Pedro (Valle del Cauca), Gemeinde in Valle del Cauca

Orte in Mexiko:
 San Pedro (Coahuila), Stadt in Coahuila
 San Pedro Garza García, Stadt in Nuevo León
 San Pedro (Baja California Sur)
 San Pedro (Querétaro)
 San Pedro (Sinaloa)

Orte in Spanien:
 San Pedro (Albacete), Ort in der Provinz Albacete
 San Pedro de Breña Alta, Ort in der Gemeinde Breña Alta
 San Pedro de Viana, Parroquia in der Gemeinde Chantada, Galicien
 San Pedro (San Pedro de Viana), Ort in der Dorfgemeinde San Pedro de Viana, Chantada
 San Pedro (Albacete), Ort in der Provinz Albacete
 San Pedro de Breña Alta, Ort in der Gemeinde Breña Alta
 San Pedro de Viana, Parroquia in der Gemeinde Chantada, Galicien
 San Pedro (San Pedro de Viana), Ort in der Dorfgemeinde San Pedro de Viana, Chantada

Orte in USA:
 San Pedro (Texas), Ort in Texas
 San Pedro (Los Angeles), Ortsteil von Los Angeles, Kalifornien

Orte in Paraguay:
 San Pedro del Paraná
 San Pedro del Ykuamandyju im Bezirk San Pedro

Sonstige Orte:
 San-Pédro in der Elfenbeinküste
 San Pedro (Laguna) in der Provinz Laguna, Philippinen
 San Pedro de Macorís in der Dominikanischen Republik
 San Pedro de Riobamba in der Provinz Chimborazo, Ecuador
 San Pedro Sula in Honduras
 San Pedro (Belize) Ort auf der Insel Ambergris Caye, Belize
 San Pedro de Atacama, Ort in Chile
 San Pedro de Poás, Ort in der Provinz Alajuela, Costa Rica
 San Pedro de Lloc, Ort in Peru
 ein Ort auf der Insel Coche, Venezuela

Vulkane:
 San Pedro (Vulkan) in Guatemala
 San Pedro (Chile, Vulkan)

Sonstiges:
 San Pedro, anderer Name für Allahein, Fluss in Gambia
 San Pedro River, Fluss in den Vereinigten Staaten
 San Pedro, Name von Kirchen in Spanien, siehe Peterskirche #Spanien
 San Pedro, fiktive Insel im Lied La Isla Bonita von Madonna
 San Pedro (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste
 San Pedro de Graudescales, Kirche in Katalonien, Spanien.

San Pedro ist der Familienname folgender Personen:
 Diego de San Pedro (1437–1498), spanischer Dichter und Schriftsteller
 Enrique San Pedro (1926–1994), kubanisch-US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Brownsville
 Lucio San Pedro (1913–2002), philippinischer Komponist und Musikpädagoge

San Pedro steht für:
 San Pedro, Kakteenart Echinopsis pachanoi

Siehe auch:
 Kloster San Pedro
 San Pedro Bay
 San Pedro de Totora
 Barrio de San Pedro
 Municipio San Pedro
 Río San Pedro
 Sampedro
 São Pedro